w medycynie: wprowadzanie, w celach leczniczych, płynu do organizmu 
 wlew doodbytniczy
 kroplówka
 lewatywa
 w technice: element obiektu technicznego służący ukierunkowaniu wlewanej substancji ciekłej
 otwór w zbiorniku
 element odlewniczego układu wlewowego